L'avenida de Cataluña (en català, Avinguda de Catalunya) és una via urbana de Montevideo, situada entre les avingudes Ramón Anador i Américo Ricardoni i els carrers Manuel Alonso i Alejo Rosell y Rius, al barri de Parque Batlle, abans d'arribar a l'Estadio Centenario, un dels monuments més importants del futbol mundial.

L'avinguda pren el nom de Catalunya, lloc des d'on van arribar molts immigrants cap a l'Uruguai durant els segles  i . A més, el barri porta el nom d'un dels presidents més importants de la història del país, José Batlle y Ordóñez, també d'origen català. Un dels carrers veïns, Alejo Rossell y Rius, porta el nom d'un altre empresari nascut a Catalunya, la influència del qual va ser important per a l'economia de l'Uruguai i la seva capital.

La situació geogràfica de l'avinguda és important i va ser centre de fets històrics de rellevància. Un dels més importants fou el del primer mundial de futbol de la història, el 1930, on Uruguai va proclamar-se campió del món. Actualment, és una avinguda petita però molt transitada.

Enllaços externs 
 Ubicació de l'avinguda, a Montevideo

Cataluna
Cataluna